Le tournoi de tennis de Bol est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Vera Zvonareva remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez Granados, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Mandula et Patricia Wartusch.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Bol
Sport en Croatie en 2003
Tennis en avril 2003
Tennis en mai 2003